Hans von Blixen-Finecke (1886-1917), svensk ryttare och flygpionjär
Hans von Blixen-Finecke (1916-2005), svensk ryttare och OS-medaljör